Велико-Градиште:

 Велико-Градиште — населенный пункт городского типа, расположенный на северо-востоке Сербии (Браничевский округ).
 Велико-Градиште — община в Сербии, входит в Браничевский округ.